O Estádio Joaquim Américo Guimarães, popularmente conhecido como Arena da Baixada ou Estádio Athletico Paranaense (como o clube vem adotando recentemente), é o estádio do Club Athletico Paranaense (CAP), localizado em Curitiba, capital do estado do Paraná, Brasil. É conhecido por ser o primeiro estádio, entre os utilizados para competições da CBF, a ser homologado para uso da grama sintética. É também o primeiro estádio da América Latina equipado com teto retrátil.

Introdução 
Conhecido como Arena da Baixada, o espaço foi o primeiro palco do futebol brasileiro a adotar o naming rights com o título de Kyocera Arena entre 2005 e 1º de abril de 2008 e com a escolha de Curitiba para ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, a Arena, entre 2012 e 2014, foi reformada, com a ampliação de capacidade de modo a atender os padrões exigidos pela FIFA, passando a ter 42.370 lugares (capacidade de operação conforme CNEF/CBF 2014 é idêntica à capacidade oficial).

Localizado no bairro do Água Verde, tem como forte diferencial sua localização, próximo ao centro da capital paranaense. A história do estádio do Athletico começou no início do século XX, quando em 1914, Joaquim Américo Guimarães, então presidente do Internacional (clube que originaria o Clube Atlético Paranaense), comandou a construção do estádio Baixada da Água Verde. O Atlético surgiu dez anos depois, herdando o patrimônio e batizando o estádio com o nome do principal responsável por seu surgimento.

Em 1934, o estádio foi batizado, oficialmente, com o nome do fundador do International Foot-Ball Club, Joaquim Américo Guimarães.

Kyocera 
Em março de 2005, o Athletico anunciou a venda dos direitos de nome da Arena por três anos para a empresa japonesa Kyocera Mita América, renováveis por mais dois, resultando no novo nome de Kyocera Arena. Os asiáticos também passaram a ser patrocinadores da camisa do time. A venda do nome do estádio, comum na América do Norte e Europa, foi pioneira no Brasil. O acordo foi desfeito a partir de 1º de Abril de 2008, por decisão do Athletico, para tentar buscar outros parceiros mais lucrativos, devido à expectativa existente na época de abrigar jogos da Copa do Mundo de 2014.

O Estádio 
O antigo estádio, preterido pelo CAP de 1987 a 1993 (quando usou o Estádio do Pinheirão), sofreu uma reforma em 1994, sendo feitas novas arquibancadas e sociais, as quais foram demolidas junto com o restante três anos depois, em 1997.

A Arena 
A construção da primeira fase da nova Arena durou um ano, seis meses e vinte dias. O canteiro de obra foi lançado em 1º de dezembro de 1997 e em 20 de junho de 1999 foi entregue.. O custo da construção foi de cerca de US$ 30 milhões. Portanto, o Estádio Joaquim Américo Guimarães, em sua nova fase com o nome Arena da Baixada, foi inaugurada em 24 de junho de 1999 com o jogo Athletico Paranaense 2 a 1 Cerro Porteño (com o primeiro gol desta nova fase do atacante Lucas),

Após a reforma de 1999, o estádio ainda necessitava da sua conclusão, e esta conclusão ocorreu com as obras finais, entre os anos de 2012 e 2014, com o objetivo de ser uma das doze sedes da Copa do Mundo de 2014. A partir da reinauguração de 1999, o estádio ostentou o título de o mais moderno de toda a América Latina. Este título perdurou até o ano de 2007 quando o estádio Engenhão foi inaugurado.

Setor Brasílio Itiberê 
O estádio quando reconstruído em 1999, não pôde obedecer o projeto original por completo, pois o espaço destinado à reta localizada no lado da Rua Brasílio Itiberê estava ocupado por uma escola. Após anos de uma disputa judicial e depois de aguardar a transferência da escola para um novo endereço, o clube pôde dar sequência à finalização do projeto, agora com novas linhas e arquitetura.

No domingo de 24 de junho de 2009, data de aniversário de 50 anos do primeira partida de um clube paranaense em uma competição nacional, entre Hercílio Luz 1 a 2 Athletico Parananaense, marcou a conclusão da primeira fase do projeto ao inaugurar as cadeiras do "setor" Brasílio Itiberê.

Em estruturas pré-moldadas de concreto e assentos personalizados a obra finalizou o primeiro anel do estádio, podendo o clube contar com o apoio de novos 4.700 torcedores. A capacidade do estádio, após a conclusão do setor, passou para 28.273 lugares.

A inauguração deste setor foi no jogo entre o Athletico e São Paulo, no campeonato brasileiro de 2009 com o resultado de 1 a 0 para o Furacão.

Conclusão do estádio 
Após o término do Brasileirão de 2011, na vitória de 1 a 0 sobre o Coritiba, o Athletico fechou a Arena para jogos em função do início das obras de conclusão do estádio que ocorreram entre os anos de 2012 até maio de 2014. O estádio foi estruturalmente remodelado e ampliado para receber os jogos da Copa do Mundo de 2014.

No aniversário de Curitiba, dia 29 de março de 2014, houve o primeiro jogo de inauguração, um jogo amistoso entre Athletico e o J.Malucelli, com o placar de 0 a 0. Este evento foi um jogo teste administrado pelo clube, com público reduzido (10 mil pagantes), pois havia muitos setores com obras inacabadas.

A inauguração oficial (a pedido da FIFA), ocorreu em 14 de maio de 2014, num novo amistoso, agora entre o Athletico e Corinthians, quando o clube paulista ganhou de 1 a 2, sendo o primeiro gol marcado na nova arena do atacante rubro negro, Marcelo Cirino, aos treze minutos do primeiro tempo. O jogo foi para um público de 30 mil pagantes, pois a carga completa de cadeiras ainda não havia sido instalada.

Instalação da Grama Sintética 
A exigência da Fifa em utilizar o padrão de grama da entidade para a Copa de 2014 obrigou o Furacão a gastar um alto valor com as despesas para deixar o gramado em perfeitas condições de uso. Sem a luz natural para atingir todo o gramado, a solução rubro-negra foi comprar uma máquina de iluminação artificial. 

Por conta das altas despesas que a agremiação teve para fazer o gramado ficar em perfeitas condições, o Athletico resolveu analisar com mais cuidado as instalações do gramado. Com um rio passando embaixo, o gramado do Joaquim Américo sempre foi problemático: o sol só batia em uma parte do campo. A instalação de um teto retrátil não havia resolvido a questão.

Após alguns estudos, a agremiação chegou a conclusão que o formato do estádio, as condições do solo e mesmo o clima mais frio e úmido de Curitiba não propiciavam o correto crescimento do gramado. Assim, para aplacar as críticas e melhorar as condições da sua casa, o Atlético instalou a grama artificial. Além disso, por ser mais resistente, a grama sintética possui maiores condições de ser usada em outros tipos de eventos, como shows, por exemplo.

Em 2015, a diretoria consultou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Fifa sobre poder usar a grama artificial, sendo autorizada por ambas.

Arena multiuso 
Após a conclusão da arena, o espaço, em seu primeiro ano de uso, foi usado quase que exclusivamente para jogos de futebol e pequenos eventos empresariais. Em dezembro de 2014, foi utilizado pelo Tribunal de Justiça do Paraná para realizar o maior casamento coletivo da cidade, quando 800 casais efetuaram suas cerimônias de casamento. O primeiro grande show da arena multiuso, foi a apresentação do compositor britânico Rod Stewart, na noite de 17 de setembro de 2015 para um público de aproximadamente 35 mil pessoas.

No dia 15 de maio 2016 ocorreu o UFC 198, que contabilizou um público total de 45.201 espectadores. Entre os lutadores do card oficial, estavam Fabricio Werdum (em defesa do cinturão), Vitor Belfort, Cris Cyborg, Rogério Minotouro, entre outros. O evento foi o primeiro nesta natureza realizado num estádio de futebol no Brasil, com o maior público registrado no país e o terceiro, em todas as edições do UFC, no mundo.

Recordes de público 

Após a reconstrução do estádio para a nova arena e com a capacidade estimada em mais de 28.000 lugares, o recorde de púbico ocorreu no dia 16 de dezembro de 2001, no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro de 2001, com 31.700 torcedores no jogo entre Athletico 4 × 2 São Caetano. O público foi superior a capacidade, em função de que até então o estádio não contava com assentos numerados, mas somente arquibancadas de concreto, o que propiciou este número.

Com a reforma para receber os jogos da Copa do Mundo de 2014, a capacidade aumentou e o atual recorde num jogo de futebol ocorreu no dia 12 de dezembro de 2018, no jogo entre o Athletico e Junior Barranquilla, com o resultado final de 1 × 1 no tempo normal, a partida foi para a prorrogação e o Furacão se saiu campeão da Copa Sul-Americana de 2018, com a última cobrança do zagueiro Thiago Heleno. Na ocasião do título, estiveram presentes um público total de 40.263 torcedores. Contudo, o maior público já registrado dentro da Arena da Baixada foi em 29 de outubro de 2022, quando ocorreu a "Furacão Fest" (evento organizado pelo próprio clube para que a torcida pudesse assistir em telões, a grande final da Copa Libertadores da América em um jogo contra o time do Flamengo-RJ). Neste dia, compareceram ao evento 48.400 pessoas, apesar de notícias na época circularem uma venda de mais de 50 mil ingressos entre $20 e $200.

Copa do Mundo FIFA de 2014 

A Arena da Baixada recebeu quatro jogos da Copa do Mundo FIFA de 2014, sendo todos eles jogos da fase inicial:

Estádios de futebol com grama sintética
Joaquim Americo Guimaraes
Joaquim Americo Guimaraes
Joaquim Americo Guimaraes
Joaquim Americo Guimaraes
Joaquim Americo Guimaraes
Club Athletico Paranaense
Fundações no Paraná em 1914